Списак станица бакуанског метроа је преглед свих метро станица бакуанског метроа. Тренутно има укупно 27 станица метроа. Линија 1 има 13 метро станица, Линија 2 има 10 метро станица, а Линија 3 има 4 метро станица.

Станице

Референце

Спољашње везе 

 Званични веб-сајт Бакуанског метроа